Vingt-Deux-Mai ou XXII-Mai ou 22-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

22 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements concernés sont :

En Belgique,
 
 Le  : Bataille de Tournai, qui opposa la France à la Première Coalition des puissances européennes contre la France révolutionnaire.

En France,
 
 Le  : Révolte des esclaves martiniquais, qui aboutit à l'abolition de l'esclavage par le gouverneur Louis de Rostoland, le lendemain.
 Le  : Massacre de réfugiés à Aubigny-en-Artois par la 3e Panzerdivision SS Totenkopf.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Au Luxembourg,
  
 Le  : vote de la « Déclaration Nordstad » par les six communes Bettendorf, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbruck, et Schieren.

Voir aussi les éventuels odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 22 de Mayo » ou « Veintidos de Mayo »
Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 22 de Mayo », à Chihuahua, dans l'État de Chihuahua.

Notes, références et localisations

Notes 

Néant

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
22